rozbiór logiczny zdania
 rozbiór gramatyczny zdania
 aktualne rozczłonkowanie zdania